Secaș (Arad)
Secaș (Timiș)